Karanganyar  is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java.

Onderdistricten 
Karanganyar heeft 17 onderdistricten (kecamatan):

Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java